Paracypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1866. Paracypris ingår i familjen Candonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Paracypris